Превц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Превц, Домен (род. 1999) — словенский прыгун с трамплина.
 Превц, Петер (род. 1992) — словенский прыгун с трамплина.
 Превц, Цене (род. 1996) ― словенский прыгун с трамплина.